E61 oder E 61 steht für:
 BMW E61, ein PKW-Modell
 DR-Baureihe E 61, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn
 Europastraße 61, eine Fernstraße von Villach in Österreich nach Rijeka in Kroatien
 Nokia E61, ein Mobiltelefon
 Mangelerkrankung, Mangel an Spurenelementen nach dem ICD-10-Code
 FAEMA E61, eine historische Espressomaschine

E61